Francesco Durante (1684–1755) – włoski kompozytor
 Francesco Durante (1844–1934) – włoski lekarz, chirurg i neurochirurg